Кры́жики () — деревня в Барановичском районе Брестской области Белоруссии. Входит в состав Великолукского сельсовета. Расположена в 11,5 км по автодорогам к югу от центра Барановичей, на расстоянии 3 км по автодорогам к юго-западу от центра сельсовета, агрогородка Русино.

Согласно топонимическому словарю, в основе именования деревни лежит существительное «крыжи» — кресты.

Рядом с деревней находится садоводческое товарищество «Пралеска».

История 
В середине XIX века — деревня Новогрудского уезда Минской губернии. В 1909 году — урочище Крижи Ястрембельской волости Новогрудского уезда, 20 жителей, 4 двора.

После Рижского мирного договора 1921 года — в составе гмины Ястрембель Барановичского повета Новогрудского воеводства Польши.

С 1939 года — в составе БССР, с конца июня 1941 года до начала июля 1944 года оккупирована немецко-фашистскими войсками.
В 1940-57 годах — в Новомышском районе Барановичской, с 1954 года Брестской области. Затем район переименован в Барановичский. С 1940 года — в Великолукском сельсовете.

До 22 марта 1962 года деревня входила в состав Лавриновичского сельсовета.

Население

Примечания

Литература 
 
 

Населённые пункты Барановичского района